Название нескольких фильмов:
 Кровные узы (фильм, 1977) (Blood Relatives), Франция — Канада
 Кровные узы (фильм, 1979) (Bloodline), США, ФРГ
 Кровные узы (фильм, 1986) (Cugino americano, Il), Италия
 Кровные узы (фильм, 1989) (True Blood), США
 Кровные узы (фильм, 1991) (Blood Ties), США
 Кровные узы (фильм, 1995) (Bloodknot), США
 Кровные узы (телесериал) (Blood Ties), 2007, Канада
 Кровные узы (фильм, 2008), Россия
 Кровные узы (фильм, 2013) (Blood Ties), США
 Кровные узы (фильм, 2020) (Let Him Go), США